Абелев — еврейская фамилия.

 Абелев, Гарри Израилевич (1928—2013) — биохимик, молекулярный биолог.
 Абелев, Марк Юрьевич (род. 1935) — инженер-строитель, сын Ю. М. Абелева.
 Абелев, Носан Шнеурович (1901—1979) — советский инженер-технолог, организатор производства.
 Абелев, Элья Хононович (1919—1985) — тренер по спортивной гимнастике.
 Абелев, Юда Мордухович (1897—1971) — инженер-строитель.

Абелева 
 Абелева, Изабелла Юрьевна (род. 1938) — педагог, детский психолог, логопед, дочь Ю. М. Абелева.
 Абелева-Таганова, Нателла Матвеевна (род. 1972) — актриса.
 Абелева, Эльфрида Адольфовна (1923—1996) — генетик, жена Г. И. Абелева.

Псевдонимы 
 Круглов, Александр Гарриевич (настоящая фамилия Абелев; род. 1954) — писатель, афорист, редактор, сын Г. И. Абелева.